Pomoc finansowa – wsparcie dla kogoś poprzez udzielenie środków pieniężnych. Inne rodzaje pomocy oprócz finansowej to np. pomoc rzeczowa, pomoc techniczna.

Formy pomocy finansowej 
 bezzwrotna (np. jałmużna)
 zwrotna (np. pożyczka)

 nieodpłatna (np. subwencja)
 odpłatna (np. kredyt)

 celowa (wyłącznie na wskazany cel) (np. grant)

 warunkowa (uzależniona od spełnienia pewnych kryteriów) (np. dofinansowanie)

 terminowa
 bezterminowa

Rodzaje pomocy finansowej 
 darowizna
 dofinansowanie
 donacja
 dopłata
 dopłata bezpośrednia
 dotacja
 grant
 jałmużna
 kredyt
 ofiara
 pożyczka
 refundacja
 stypendium
 subsydium
 subwencja
 wsparcie
 zapomoga
 zasiłek

Finanse